Václavíček ist der Familienname folgender Personen:
 Rostislav Václavíček  (1946–2022), tschechoslowakischer Fußballspieler
 Václav Vilém von Václavíček (1788–1862), tschechischer Dompropst und Fachschriftsteller